D'une manière générale, le mot fusion venant du latin fusio et du verbe fundere signifie fondre, comme on le voit sur l'animation. Mais on extrait deux notions distinctes de ce mécanisme :
 fondre à proprement parler, au sens physique, le passage d'un corps ou d'une substance de l'état solide à l'état liquide ;
 et fusionner qui désigne aussi la perte de la distinction entre plusieurs entités. Par exemple si l'eau du verre gèle à nouveau les glaçons ne seront plus fondus, mais resteront fusionnés.

Sciences et techniques

Biologie 
 En vision, la fusion correspond à la fusion binoculaire, la création d'une image unique perçue à partie de deux images oculaires.

Informatique 
 En traitement de données, la fusion est le processus de compilation d'informations afin de les rendre plus certaines, plus fiables et/ou plus adaptées à une utilisation particulière.
 AMD Fusion est une technologie d'AMD.

Métallurgie 
 En métallurgie, la fusion des métaux est un des secteurs de fonderie.

Physique 
 En physique classique, la fusion est le passage d'un corps ou d'une substance de l'état solide à l'état liquide ; on dit aussi que le corps fond sous l'effet de la température (voir calorimétrie).
 Le point de fusion (ou température de fusion) est la température à laquelle (ou à partir de laquelle) se produit la fusion.
 En physique nucléaire, la fusion nucléaire est la combinaison de deux nucléides formant un noyau de masse plus importante avec un important dégagement d'énergie : les noyaux fusionnent. Voir aussi .

Psychologie 
 En psychologie, on parle d'état fusionnel

Sciences humaines et sociales 
 En économie, la fusion (conseil en fusion-acquisition) est la forme d'alliance la plus aboutie de deux entreprises.
 En droit administratif, la fusion territoriale (parfois fusion de communes) permet de réunir en une seule entité, plusieurs territoires contiguës distincts :
 fusion de communes en Belgique,
 commune associée en France.

Société 
 La cuisine fusion.

Entreprises 
  est un véhicule (catégorie minispace) de marque Ford.

Politique 
 En politique, le parti Fusion est l'équivalent de l'actuel parti républicain américain.
 Fusion monarchique.

Sport 
 Le nœud de fusion est un nœud utilisé par les cordistes, alpinistes et spéléologues.

Culture

Médias 
 Fusion est une revue de vulgarisation scientifique.
 Fusion est une chaîne d'information télévisée américaine fondée en 2013.

Musique 
 La fusion auditive en acoustique musicale.
 La fusion est le terme utilisé pour désigner une musique où se mélangent plusieurs styles comme le rock, le funk, la soul, le jazz, la musique classique, les musiques du monde, la musique électronique ou le rap.
 La fusion (en rock) est un genre musical caractérisé par un mélange de genre, afin de désigner notamment le funk rock ou le rap rock.
 Le jazz-rock est aussi parfois nommé simplement fusion.
 Fusion est également le nom d'un groupe français de jazz-rock fondé au début des années 1980 par des membres du groupe Magma.
 Fusion est un album du trio de Jimmy Giuffre (1961).

Œuvres de fiction 
 Fusion, un jeu vidéo de type shoot 'em up sorti en 1988.
 Fusion est un téléfilm danois réalisé par Anders Rønnow Klarlund en 1997.
 Fusion (The Core) est un film américano-britannique réalisé par Jon Amiel en 2003.
 Fusion (Terror Peak), titre vidéo du téléfilm américano-néo-zélandais La Montagne en colère, réalisé par Dale G. Bradley en 2003.
 La Fusion (The Merger), huitième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2006 ;
 La Fusion (Sabre), quinzième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2010 ;
 Dans le cartoon Steven Universe, la fusion est la faculté des gemmes à former un individu unique avec une ou plusieurs autres gemmes ;
 Fusion Comics, une collection de comics.

Voir aussi

Articles connexes 
 Fondu

Homonymie de titre